

SPP

Stowarzyszenia 
 Stowarzyszenie Papierników Polskich
 Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – polskie stowarzyszenie zrzeszające pisarzy
 Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
 Stowarzyszenie Pożarników Polskich
 Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości
 Stowarzyszenie Psychologów Polskich
 Stowarzyszenie Patologów Polskich

Informatyka 
 PRBS (polska nazwa: sygnał prawie przypadkowy) – pseudolosowa sekwencja bitów
 Sequenced Packet Protocol – nazwa protokołu sieciowego wchodzącego w skład rodziny protokołów XNS
 Serial Port Profile – jeden z elementów rodziny protokołów Bluetooth
 Standard Parallel Ports – jedna ze specyfikacji portu równoległego IEEE 1284 Centronics (patrz →IEEE 1284)

Inne 
 Partia Pracy (Szkocka Partia Pracy) – brytyjska socjaldemokratyczna partia polityczna
 pistolet SPP-1 – skonstruowany w ZSRR pistolet przeznaczony do strzelań podwodnych
 Science Power Platform – moduł Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
 SPP – oznaczenie singla winylowego firmy Pronit (patrz →Pronit)
 SPP – polska agencja modelingowa
 SPP – Studium Polski Podziemnej
 strefa płatnego parkowania – obszar miasta, na którym istnieje obowiązek płacenia za miejsca parkingowe
 Stromalna Peptydaza Procesowa
 System Poszukiwawczy Policji
 Stonoga Partia Polska
 Szkoła Podchorążych Piechoty
 Szkoła Przysposabiająca do Pracy – Szkoła Ponadpodstawowa dla Osób Niepełnosprawnych Znacznego lub Umiarkowanego Stopnia

spp. 
 spp. – skrót z łac. species (gatunki)

Przypisy